Mya Diamond (Marcali, 11 de abril de 1981) é o nome artístico de uma atriz pornográfica húngara.

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da Hungria